Åder (eller ådra) kan syfta på:

Blodåder – ett annat ord för blodkärl
Malmåder – en i bergarter koncentrerad ansamling av metallhaltig malm
Vattenåder – en förgrening av en flod i en flodmynning

Se även
Oder
Oder (Harz)